Арчулета ():
 Арчулета, Дэвид (род. 1990) — американский поэт и исполнитель. 
 Арчулета — административно-территориальный округ в штате Колорадо, США.